Campsurus är ett släkte av dagsländor. Campsurus ingår i familjen Polymitarcyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Campsurus